Steve Williams può riferirsi a:

 Steve Williams (1953-), velocista statunitense
 Steve Williams (1956-), batterista statunitense
 Steve Williams (1958-), calciatore inglese
 Steve Williams (1958-), rugbista a 15 australiano
 Steve Williams (1960-2009), wrestler statunitense
 Steve Williams (1963-), animatore e regista canadese
 Steve Williams (1970-) rugbista a 15 gallese
 Steve Williams (1971-), tastierista britannico
 Steve Williams (1973-), ciclista australiano
 Steve Williams (1976-), canottiere britannico
 Steve Williams (1991-), giocatore statunitense di football americano